Наргиз () — имя азербайджанского происхождения. Также может означать:

Персоналии 

 Наргиз Алиярова (род. 1968) — азербайджанская пианистка.
 Наргиз Асадова (род. 1980) — российская журналистка.
 Наргиз Бирк-Петерсен (род. 1976) — азербайджанская тележурналистка.
 Наргиз Закирова (род. 1970) — узбеская певица, также известная, как просто Наргиз.
 Наргиз Мамедага кызы Умудова (род. 1989) — азербайджанская шахматистка.

Прочее 
 «Наргиз» — вторая опера Абдул-Муслима Магомаева, сочинённая в 1935 году.

См. также 
 Наргис (значения)